Boa Vista (Brazylia)
 Boa Vista (Wyspy Zielonego Przylądka)
 Boa Vista (Portugalia)